Мария Томова Шакина по мъж Титянова е българска общественичка от Македония.

Биография 
Родена е на 16 септември 1933 година в град Неврокоп, днес Гоце Делчев в семейство на преселници в Неврокоп. Родителите ѝ Тома Шакин и Смилена Попова отварят в града първата сладкарница известна като „Шакина сладкарница“. Мария завършва Строителния техникум Христо Ботев в София в 1952 година. Започва работа в София, а след това в родния си град. В 1955 година се жени за видния лекар Благой Титянов. Посвещава 60 години на развитието на Научно-техническите съюзи. Заради големите си заслуги към Научно-техническите съюзи Мария Титянова е в Ръководството на Федерацията на научно-техническите съюзи и над 10 години е в Управителния съвет на Научно-техническите съюзи в България и техен почетен член, председател и секретар на градската организация. Получила е над 20 отличия за дейността си.

Мария и Благой Титянови имат две деца – син Константин (р. 1956) и дъщеря Екатерина, видна българска лекарка и учен.

Родословие

Бележки 

Родени в Гоце Делчев
Български общественици от Македония